Julián Méndez puede referirse a:

 Julián V. Méndez Dosuna (1955-), lingüista español - catedrático de lengua griega de la Universidad de Salamanca (España);
 Julián Méndez Podadera (1985-), bajista español - miembro de Los Planetas y Los Invisibles.